Fun Factory kan avse:

Fun Factory (TV-program) – ett TV-program
Fun Factory (företag) – ett tyskt företag
Fun Factory (musikgrupp) – en tysk musikgrupp